Een verkeersweg:
 N933 (België)
 N933 (Nederland), zie Provinciale weg 933

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing